Tierradentro – prowincja w kolumbijskim departamencie Cauca
 Tierradentro – kultura prekolumbijska z terenu południowo-zachodniej Kolumbii
 Tierradentro – park archeologiczny w Kolumbii, prezentujący zabytki pozostawione przez kulturę Tierradentro